Bulgária
 Radovo (Радово), falu Pernik megyében, Tran kistérségben (община)

 Észak-Macedónia
 Radovo, falu a Délkeleti körzetben, Boszilovo községben (општина)
 Radovo, falu a Pellagóniai körzetben, Demir Hiszar községben (општина)